est la formule brute de plusieurs isomères.

 Sesquiterpène
 bisabolol
 α-bisabolol ou α,4-diméthyl-α-(4-méthyl-3-pentén-1-yl)-3-cyclohéxene-1-méthanol, numéro CAS , mélange des racémiques
 (R,R)-α-bisabolol, numéro CAS , racémique
 (+)-(αR,1R)-α-bisabolol, numéro CAS 
 (–)-(αS,1S)-α-bisabolol, numéro CAS 
 (R,S)-α-bisabolol, numéro CAS , racémique
 (+)-(αS,1R)-α-bisabolol, numéro CAS 
 (–)-(αR,1S)-α-bisabolol, numéro CAS 
 β-bisabolol ou 1-(1,5-diméthyl-4-héxen-1-yl)-4-méthyl-3-cyclohéxen-1-ol, numéro CAS , mélange des racémiques
 (R,R)-β-bisabolol, numéro CAS , racémique
 (1R,βR)-β-bisabolol, numéro CAS 
 (1S,βS)-β-bisabolol, numéro CAS 
 (R,S)-β-bisabolol, numéro CAS , racémique
 (1R,βS)-β-bisabolol, numéro CAS 
 (1S,βR)-β-bisabolol, numéro CAS 
 cadinol
 , numéro CAS 
 , numéro CAS 
 cubébol, numéro CAS 
 β-eudesmol, numéro CAS 
 farnésol, numéro CAS 
 nérolidol, numéro CAS , mélange de stéréoisomères, eux-mêmes mélange d'énantiomères
 Z-nérolidol ou cis-nérolidol, numéro CAS , mélange racémique
 (R)-Z-nérolidol, numéro CAS 
 (S)-Z-nérolidol, numéro CAS 
 E-nérolidol ou trans-nérolidol, numéro CAS , mélange racémique
 (R)-E-nérolidol, numéro CAS 
 (S)-E-nérolidol, numéro CAS 
 patchoulol, numéro CAS 
 viridiflorol, numéro CAS